Voděrady può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Voděrady, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Voděrady, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Voděrady, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice